Mathura (district), een district van de Indiase deelstaat Uttar Pradesh
Mathura (stad), de hoofdstad van bovenstaand district